Андре́й Рома́нов (родился 10 июля 1979, в Москве, СССР) — российский автогонщик.

Общая информация

Спортивная карьера 
Начал спортивную карьеру в различных российских кузовных чемпионатах: в разное время выходя на старт монокубка Лада, Honda Civic, а позже и RTCC. В 2007-м стал вице-чемпионом немецкой серии ADAC Procar.

В 2007-08 и в 2010-м годах участвовал в WTCC. Лучшим достижением стало 5-е место в трофее частников в 2008 году. В рамках одной гонки однажды финишировал на 9-м месте (во втором заезде в Макао-2008).

В 2009-м вновь проводил сезон в ADAC Procar.

Статистика результатов

WTCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Кубок Лада

Ссылки 

 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА
 Профиль Андрея на сайте motorsport-total.com

Автогонщики России
Пилоты WTCC из России
Пилоты Engstler Motorsport